Jean Fabre ist der Name folgender Personen:

* Jean Fabre (Romanist) (1904–1975), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Jean-Henri Fabre (1823–1915), französischer Naturforscher
 Jean-Marc Fabre (* 1964), französischer Kameramann und Regisseur